Dit is een lijst van planetoïden 29101-29200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (29101) - || 1981 EZ20|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29102) - || 1981 EA22|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29103) - || 1981 EC22|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29104) - || 1981 EO22|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29105) - || 1981 EY22|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29106) - || 1981 EL25|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29107) - || 1981 EO25|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29108) - || 1981 EG26|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29109) - || 1981 EO28|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29110) - || 1981 ET29|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29111) - || 1981 EC33|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29112) - || 1981 EZ33|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29113) - || 1981 EA34|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29114) - || 1981 EB34|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29115) - || 1981 EW38|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29116) - || 1981 ED40|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29117) - || 1981 EK40|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29118) - || 1981 EQ43|| 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29119) - || 1981 EW45|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29120) - || 1981 EY45|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (29121) - || 1981 QP2|| 23 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (29122) Vasadze || 1982 YR1|| 24 december 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (29123) - || 1983 RA4|| 2 september 1983 || N. G. Thomas
|-
| (29124) - || 1984 SW6|| 28 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (29125) Kyivphysfak || 1984 YL1|| 17 december 1984 || L. G. Karachkina
|-
| (29126) - || 1985 CU1|| 11 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (29127) Karnath || 1985 FF2|| 24 maart 1985 || B. A. Skiff
|-
| (29128) - || 1985 RA1|| 13 september 1985 || Spacewatch
|-
| (29129) - || 1985 RG3|| 6 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (29130) - || 1986 EA5|| 9 maart 1986 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (29131) - || 1986 QU1|| 27 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (29132) - || 1987 BP1|| 22 januari 1987 || E. W. Elst
|-
| (29133) Vargas || 1987 KH5|| 29 mei 1987 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (29134) - || 1987 RW || 12 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (29135) - || 1987 SZ2|| 21 september 1987 || E. W. Elst
|-
| (29136) - || 1987 SQ4|| 25 september 1987 || P. Jensen
|-
| (29137) Alanboss || 1987 UY1|| 18 oktober 1987 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (29138) - || 1988 BE4|| 20 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (29139) - || 1988 CP || 15 februari 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (29140) - || 1988 CG4|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (29141) - || 1988 CZ4|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (29142) - || 1988 CR7|| 15 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (29143) - || 1988 DK || 22 februari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (29144) - || 1988 FB || 16 maart 1988 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (29145) - || 1988 FE || 16 maart 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (29146) McHone || 1988 FN || 17 maart 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (29147) - || 1988 GG || 11 april 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (29148) Palzer || 1988 JE || 10 mei 1988 || W. Landgraf
|-
| (29149) - || 1988 RE1|| 9 september 1988 || P. Jensen
|-
| (29150) - || 1988 RM5|| 2 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (29151) - || 1988 RE11|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (29152) - || 1988 RA13|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (29153) - || 1988 SY2|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (29154) - || 1988 VC1|| 3 november 1988 || P. Jensen
|-
| (29155) - || 1988 XE || 2 december 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (29156) - || 1989 CH || 3 februari 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (29157) - || 1989 ET1|| 11 maart 1989 || T. Seki
|-
| (29158) - || 1989 EE3|| 2 maart 1989 || E. W. Elst
|-
| (29159) - || 1989 GB || 2 april 1989 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (29160) - || 1989 SP1|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (29161) - || 1989 SF2|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (29162) - || 1989 SD4|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (29163) - || 1989 SF14|| 26 september 1989 || J. M. Baur, K. Birkle
|-
| (29164) - || 1989 UA || 20 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (29165) - || 1989 UK1|| 26 oktober 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (29166) - || 1989 VP1|| 3 november 1989 || E. W. Elst
|-
| (29167) - || 1989 WC2|| 29 november 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (29168) - || 1990 KJ || 20 mei 1990 || E. F. Helin
|-
| (29169) - || 1990 OC1|| 22 juli 1990 || E. F. Helin
|-
| (29170) - || 1990 OA3|| 27 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (29171) - || 1990 QK3|| 28 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (29172) - || 1990 QL4|| 23 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (29173) - || 1990 QW4|| 24 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (29174) - || 1990 QJ6|| 20 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (29175) - || 1990 QP6|| 20 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (29176) - || 1990 QJ10|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (29177) - || 1990 RF7|| 13 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (29178) - || 1990 RW8|| 13 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (29179) - || 1990 RT13|| 14 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (29180) - || 1990 SW1|| 22 september 1990 || B. Roman
|-
| (29181) - || 1990 SE6|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (29182) - || 1990 ST6|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (29183) - || 1990 SQ7|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (29184) - || 1990 SL10|| 17 september 1990 || C. M. Olmstead
|-
| (29185) - || 1990 TG8|| 13 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (29186) - || 1990 UD2|| 26 oktober 1990 || T. Seki
|-
| (29187) - || 1990 US3|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (29188) - || 1990 UW3|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (29189) - || 1990 UY3|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (29190) - || 1990 UZ4|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (29191) - || 1990 UQ5|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (29192) - || 1990 VK2|| 11 november 1990 || T. Urata
|-
| (29193) - || 1990 WD1|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (29194) - || 1990 WJ4|| 16 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (29195) - || 1990 WF5|| 16 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (29196) - || 1990 YY || 19 december 1990 || R. P. Binzel
|-
| (29197) Gleim || 1991 AQ2|| 15 januari 1991 || F. Börngen
|-
| (29198) Weathers || 1991 DW || 18 februari 1991 || E. F. Helin
|-
| (29199) - || 1991 FZ || 17 maart 1991 || T. Seki
|-
| (29200) - || 1991 FX2|| 20 maart 1991 || H. Debehogne|}

Planetoïdenlijsten